Земля кочевников:

 «Земля кочевников» — документальный роман Джессики Брудер.
 «Земля кочевников» — фильм 2021 года.